Krzysztof Antoni Szembek (1667–1748) –  arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, biskup poznański, biskup kujawski, biskup inflancki
 Krzysztof Jan Szembek (1680–1740) – sekretarz wielki koronny, biskup warmiński, chełmski i przemyski
 Krzysztof Hilary Szembek (1722–1797) – biskup płocki